Нико́лаос Пласти́рас (; , Вунеси, Трикала, Греция — , Афины, Греция) — военный и политический деятель Греции, генерал, министр иностранных дел в 1950 году, трижды занимал должность премьер-министра страны в 1945, 1950 и в 1951 — 1952 годах. Участник иностранной военной интервенции на Украине.

Биография 
Сын Хри́стоса Пласти́раса и Стергианы Карайо́ргии, родился в селе Вунеси в номе Трикала (ныне — Морфовуни в номе Кардица) в 1883 году.

После окончания гимназии поступил в армию в 1904 году и служил в 5-м пехотном полку в городе Трикала, где дослужился до унтер-офицера. В 1905 году принял участие в борьбе за Македонию. Принимал деятельное участие в «Союзе унтер-офицеров», который ставил своё задаче оздоровление армии и одновременно в «Армейском союзе» офицеров и участвовал в выступлении 1909 года в Гуди́. В 1910 году поступил в офицерскую школу на Корфу, которую окончил в 1912 году младшим лейтенантом.

Выдающийся воин, прославившийся своей личной храбростью, во время греко-турецкой войны 1919—1922 годов проявил себя в нескольких битвах и получил прозвище «Ма́врос Кавала́рис», «Чёрный всадник».

После поражения Греции в войне, вместе с другими офицерами (смотри Фокас, Димитриос, Гонатас, Стилианос) — сторонниками Венизелоса устроил переворот против короля Греции Константина I и его правительства. Военное правительство находилось у власти до января 1924 года, когда передало полномочия избранному Национальному Собранию, которое впоследствии провозгласило Вторую Греческую Республику. В межвоенный период, Пластирас оставался преданным сторонником Венизелоса и республиканцем. Пытаясь предотвратить рост влияния монархической Народной партии и реставрацию монархии, организовал две попытки государственного переворота в 1933 и 1935 годах, обе из которых не удались, заставив его уехать в изгнание во Францию.

В период оккупации Греции странами Оси во время Второй мировой войны, был номинальным лидером группы сопротивления Народной республиканской греческой лиги (ΕΔΕΣ), хотя находился в ссылке в Марселе. После оккупации вернулся в Грецию и трижды занимал пост премьер-министра, находясь на центристской платформе и часто выступая в коалиции с Либеральной партией. В это время он пытался залечить раскол в греческом обществе, вызванный многолетней гражданской войной, но безуспешно.

Примечания 

Генерал-лейтенанты (Греция)
Политики по алфавиту
Министры иностранных дел Греции
Участники Первой мировой войны (Греция)
Участники иностранной военной интервенции в России
Министры обороны Греции